

Cinema 
 Second Hand – film del 1999 diretto da Emily Young
 Second Hand – film del 2005 diretto da Dan Pița

Letteratura 
 Second Hand – romanzo di Michael Zadoorian del 2000

Musica 
 Second Hand – gruppo musicale britannico
 Second Hand – album di Mark Heard del 1991
 Second Hand – album di Marcin Rozynek del 2012